Новомарьевский сельский совет () — входит в состав
Солонянского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Новомарьевка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Новомарьевка 
 пос. Незабудино 
 с. Томаковка 
 с. Черниговка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Пивденное

Примечания